Toponímia:
 Torralba, municipi del País Valencià a la comarca de l'Alt Millars.
 Torralba (Conca), municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Torralba (Sardenya), municipi italià de la província de Sàsser.
 Torralba de Aragón, municipi aragonès a la província d'Osca i enquadrat a la comarca dels Monegres.
 Torralba de Calatrava, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Torralba de los Frailes, municipi de la província de Saragossa a la comunitat autònoma d'Aragó.
 Torralba de Oropesa, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Torralba de Ribota, municipi de la província de Saragossa a la comarca de la Comunitat de Calataiud.
 Torralba del Río, municipi de Navarra a la comarca d'Estella Occidental dins la merindad d'Estella.
 Torralba de los Sisones, municipi d'Aragó a la província de Terol i enquadrat a la comarca de Jiloca.
 Biografies: Ramon Torralba (Ardisa, 1887? - Barcelona, ?), futbolista d'origen aragonès.